Динотерии, или дейнотерии (, от  «ужасный зверь») — вымерший род древних млекопитающих из семейства Deinotheriidae отряда хоботных.

Динотерий уступал размерами (среди наземных млекопитающих) лишь индрикотерию и его ближайшим родственникам.

Динотерии обитали со среднего миоцена по ранний плейстоцен (20—2 млн лет назад). Три вида, Deinotherium indicum — в миоцене Индии и Пакистана, Deinotherium bozasi — в плейстоцене Африки и Deinotherium giganteum — самый крупный вид, обитал в миоцене и плиоцене Европы.

Описание 
Динотерии — одно из наиболее легко узнаваемых млекопитающих. Его отличительной чертой являются загнутые вниз бивни на нижней челюсти. Дейнотерий — третий по величине среди наземных млекопитающих всех времён, только наиболее крупные виды мамонтов и гигантский носорог индрикотерий превосходили его. Дейнотерии достигали высоты 3,5—4,5 м и массы до 5—14 т. Череп дейнотерия достигает 1,2 м. Не вполне ясно как дейнотерий использовал свои странные бивни, есть несколько предположений на этот счёт, например он мог сдирать ими кору деревьев, сгибать ветки или выкапывать корни.

Происхождение 
Предком динотерия является более ранний Prodeinotherium. Эти два рода образуют подсемейство Deinotheriinae. Динотерии не являются близкими родичами слонов и образуют другую ветвь эволюции хоботных.

Фото

Примечания

Литература 
 Брандт Ф. Ф. Динотерий. О месте динотерия в отряде толстокожих // Натуралист. 1864. Вып. 1. C. 1—3.

Ссылки 
 Deinotherium Factfile — ABC
 Трёхмерная презентация  

Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие миоцена
Deinotheriidae
†